Mario Mendoza est un nom porté notamment par :
 Mario Mendoza Aizpuru (1950–), joueur de baseball mexicain ;
  (1968–2007), homme politique mexicain ;
 Mario Mendoza Zambrano (1964–), écrivain colombien.